Talon A600 — лёгкий многоцелевой двухместный коммерческий вертолёт производства компании «Rotorway». Поставляется в виде набора компонентов. Может быть собран собственными силами или на заказ. A600 Talon в качестве топлива использует обычный автомобильный 92-й бензин.

Вертолёт хорошо зарекомендовал себя при полётах над различной местностью и при различных температурах. Подходит для первоначального обучения пилотов.

Средняя стоимость нового вертолёта Rotorway Talon A600 равна 98000 $ США.

Сравнение с аналогами

См. также 
 Беркут (вертолёт)
 Skyline SL-222
 АК1-3
 Dynali H2S
 Enstrom F-28
 Hughes 500
 Robinson R22
 RotorWay Exec 162F
 Schweizer 330

Примечания

Ссылки 
  
 

Вертолёты США
Гражданские вертолёты
Вертолёты RotorWay